Pownal désigne :

 Pownal, une ville située dans le Maine ;
 Pownal, une ville située dans le Vermont.

Homonymie de localités aux États-Unis